Jutta von Thüringen ist der Name folgender Personen:
 Jutta von Thüringen (1147–1212), Gattin von Hermann II. (Ravensberg)
 Jutta von Thüringen (1184–1235), verheiratete Markgräfin von Meißen und Gräfin von Henneberg